|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Fortis Championships) van 2005 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober 2005 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Alicia Molik was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Duitse Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Clijsters wist voor de vijfde keer het toernooi van Luxemburg op haar naam te schrijven. Het was haar 29e WTA-titel, de achtste van 2005.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofd­toernooi veroverd. Daar verloor zij haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De vier geplaatste teams troffen elkaar in de halve finales – de nummers een en twee gingen door naar de eindstrijd.

Het als tweede geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Anne Kremer uit Luxemburg. Zij hadden nipt het kwalificatietoernooi verloren, maar konden door een afzegging toch aan de hoofdtabel deelnemen, als lucky loser. Daar verloren zij hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Luxemburg 2005
Luxemburg